Niemcy:
 Drees – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Alfred Drees – niemiecki lekarz
 Gerhard Drees – niemiecki naukowiec
 Jan Drees – niemiecki pisarz
 Willem Drees – holenderski polityk

Zobacz też:
 dres